Baldwin Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Baldwin Run (Hocking River) , im Fairfield County, Ohio
 Baldwin Run (Chester Creek) , im Delaware County, Pennsylvania
 Baldwin Run (Marsh Creek) , im Tioga County, Pennsylvania